

Musica 
 Lift Me Up – singolo di Jeff Lynne del 1990, dall'album Armchair Theatre
 Lift Me Up – traccia dell'album Union degli Yes del 1991
 Lift Me Up – singolo di Geri Halliwell del 1998, dall'album Schizophonic
 Lift Me Up – traccia dell'album The Essential Bruce Springsteen di Bruce Springsteen del 2003
 Lift Me Up – singolo di Moby del 2005, dall'album Hotel
 Lift Me Up – canzone di Kris Reen del 2009
 Lift Me Up – singolo di Lena Katina del 2013
 Lift Me Up – singolo dei OneRepublic del 2017
 Lift Me Up – traccia dei Five Finger Death Punch, dall'album The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1 (2013), con la partecipazione di Rob Halford dei Judas Priest
 Lift Me Up – singolo di Rihanna del 2022

Cinema 
 Lift Me Up – Film di Mark Cartier del 2015